É uma das principais ruas de Guadalupe, bairro da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.

Nesta rua encontramos uma forte concentração de lojas e prédios comerciais, não havendo, em todo o bairro, outra rua que possua concentração maior ou igual. Localizam-se nela uma unidade do curso de inglês Fisk, Casa do Biscoito, unidade do laboratório de análises clínicas Labormed, mercados, várias drogarias, clínica ortopédica, clínicas odontológicas, etc.

É na Rua Marcos de Macedo que se encontra a Lona Cultural Terra. E, em frente à mesma, são realizadas as famosas festas de rua que ocorrem em Guadalupe como as de Carnaval e de São João.

Transitam por esta via importantes linhas que cruzam o bairro: 384 (Castelo x Pavuna), 385 (Castelo x Village), 375 (Praça XV x Ricardo de Albuquerque), 669 (Méier x Pavuna), 723 (Cascadura x Mariópolis), 718 (Sulacap x Nova Iguaçu), 945 (Pavuna x Fundão), 945B (Pavuna x Coelho Neto), 1095 (Castelo x Pavuna) e 773 (Cascadura x Pavuna).

A rua tem ligação com a Avenida Brasil e a Estrada do Camboatá.

Marcos de Macedo